A 2003–2004-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 70. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Amica Wronki előtt. A Lukullus Świt Nowy Dwór Mazowiecki, és a Widzew Łódź kiesett.

A bajnokság végeredménye

Góllövőlista élmezőnye

20 gólos
  Maciej Żurawski (Wisła Kraków)

18 gólos
  Ireneusz Jeleń (Wisła Płock)

17 gólos
  Marek Saganowski (Legia Warszawa)

16 gólos
  Piotr Włodarczyk (Widzew Łódź -6 gól , Legia Warszawa -10 gól)

15 gólos
  Tomasz Frankowski (Wisła Kraków)

Külső hivatkozások
 rsssf.com

2004
Lengyel 1